Борода́ч ску́ченный () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение до 2 м высотой с крупными, пушистыми кремовыми соцветиями. Каждое густое, снабжённое хохолками соцветие состоит из нескольких пар опушённых колосков. Листья более 1 м длиной.

Распространение 
Бородач скученный родом из Северной и Южной Америки, где широко распространён. Он был также акклиматизирован в других районах.

Хозяйственное значение и применение 
Выращивается как декоративное растение. Этот вид также может быть злостным сорняком и легко размножается семенами. Это — инвазионный вид на Гавайях, где он был зафиксирован на острове Кауаи.

Синонимика

Примечания

Ссылки 
 Grass Manual Treatment
 Lady Bird Johnson Wildflowers Gardening Page
 Florida Wetland Plants Page

Злаки
Флора Африки
Инвазивные виды растений
Сорные растения